Aleksander Wittlin (ur. 1950) – polski fizyk
 Alma Wittlin (1899–1992) – austriacko-amerykańska pisarka, historyk sztuki, muzeolog
 Curt Wittlin (1941–2019)– szwajcarski romanista
 Felix Wittlin (1929-2017) – szwajcarski menedżer
 Jerzy Wittlin (1925–1989) – polski pisarz i satyryk
 Józef Wittlin (1896–1976) – polski pisarz
 Tadeusz Wittlin (1909–1998) – polski prawnik, pisarz, publicysta